Hans Kauffmann ist der Name folgender Personen:
* Hans Kauffmann (Kunsthistoriker) (1896–1983), deutscher Kunsthistoriker
 Hans Joachim Kauffmann (1926–2008), deutscher Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Hans Kaufmann